Открытый чемпионат Китая 2007 () — ежегодный профессиональный теннисный турнир в международной серии ATP для мужчин и 2-й категории WTA для женщин. Проводится на открытых хардовых кортах в Пекине, Китай. В 2007 году соревнования прошли с 10 по 23 сентября (первую неделю — мужские, вторую — женские).

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Маркос Багдатис
 женский одиночный разряд —  Светлана Кузнецова
 мужской парный разряд —  Марио Анчич /  Махеш Бхупати
 женский парный разряд —  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес

Соревнования

Мужской одиночный разряд 

 Фернандо Гонсалес обыграл  Томми Робредо со счётом 6-1, 3-6, 6-1

Женский одиночный разряд 

 Агнеш Савай обыграла  Елену Янкович со счётом 6-7(7), 7-5, 6-2

Мужской парный разряд 

 Рик де Вуст /  Эшли Фишер обыграли  Криса Хаггарда /  Лу Яньсюня со счётом 6-7(3), 6-0, 10-6

Женский парный разряд 

 Чжуан Цзяжун /  Се Шувэй обыграли  Хань Синьюнь /  Сюй Ифань со счётом 7-6(2), 6-3

См. также 
 Открытый чемпионат Китая по теннису
 ATP Тур 2007
 WTA Тур 2007
 Мировой тур ATP 250
 WTA 2-я категория

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Китай
Сентябрь 2007 года
2007